Соревнования по велоспорту у женщин в раздельной шоссейной гонке на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа. Старт и финиш гонки располагался на территории площади Тима Майя в районе Понталь. В соревнованиях приняли участие 25 спортсменок из 19 стран. Действующей двукратной олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась американская велогонщица Кристин Армстронг.

На Играх в Рио-де-Жанейро 42-летняя Армстронг в третий раз подряд выиграла раздельную гонку, превзойдя достижение нидерландской спортсменки Леонтин ван Морсел, которая выигрывала «разделку» дважды (2000 и 2004). Серебряную медаль завоевала двукратный призёр Игр 2012 года россиянка Ольга Забелинская, уступившая Армстронг 5,55 с. Обладательницей бронзовой награды стала голландская велогонщица Анна ван дер Брегген, ставшая 7 августа обладательницей золотой медали в групповой гонке.

Призёры

Маршрут 

Дистанция олимпийской трассы составила 29,8 км и большая её часть проходила по кругу Грумари (24,8 км) с двумя подъёмами. Старт и финиш гонки располагался на территории площади Тима Майя в районе Понталь. Спортсменки стартовали с 90-секундным интервалом друг от друга.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Международного союза велосипедистов (UCI)